Гран-при Будапешта 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия со 2 по 10 июля. Турнир продолжил постуимблдонскую грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 29 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р.Винчи
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Л.Юрикова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= А.-Дж. Ремондина
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Т.Бабош
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А.Бондаренко
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С.Заглавова
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= З.Кучова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М.Юханссон
| RD1-score08-1=62
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К.Закопалова
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Хань
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Н.Братчикова
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=r
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А.Крунич
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К.Мароши
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К.Бондаренко
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= О.Савчук
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Е.Родина
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=1
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Винчи
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Т.Бабош
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А.Бондаренко
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= З.Кучова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= К.Закопалова
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А.Крунич
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К.Бондаренко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= О.Савчук
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р.Винчи
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= З.Кучова
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= К.Закопалова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К.Бондаренко
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р.Винчи
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= К.Закопалова
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= И.-К.Бегу
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Поус
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Томлянович
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= В.Лукач
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К.Дентони
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Э.Кабеса
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е.Бирнерова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Л.Градецка
| RD1-score08-1=6'''
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09=5
| RD1-team09=

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает свой 3й турнир в году и 6й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Роберта Винчи не проигрывает финалы, проходящие в трёх сетах.
 Ирина-Камелия Бегу уступает оба своих финала соревнований ассоциации, но в этот раз она смогла выиграть сет.

Парный разряд

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 2й турнир в году и 18й за карьеру в туре ассоциации.
 Алисия Росольска выигрывает свой 1й турнир в году и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Гран-при Будапешта

 WTA Тур 2011

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Июль 2011 года
2011